Antonio Martín Eguia (né en 1918), cycliste espagnol
 Antonio Martín Espina (né en 1966), joueur de basket-ball espagnol
 Antonio Martín Velasco (1970-1994), cycliste espagnol
 Antonio Martín y Coll (vers 1660 - vers 1734), compositeur espagnol